Keiji Nishitani (1900-1990), philosophe japonais ;
 Masaya Nishitani (né en 1978), footballeur japonais ;
 Osamu Nishitani (né en 1950), philosophe japonais ;
 Takafumi Nishitani (né en 1979), patineur de vitesse sur piste courte japonais ;
 Taiji Nishitani (né en 1981), coureur cycliste japonais ;
 Yoshiko Nishitani (née en 1943), mangaka japonaise.